Ambel kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ambel, Isère, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Spanien 

 Ambel (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Ambel (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar